El término abate puede referirse:

al abate, denominación que se daba en España al clérigo, en el siglo XVIII;
a Abate, marca comercial registrada del Temefos, un larvicida organofosforado.
a Carlo Abate (1859-1941), escultor italiano.
a Carmine Abate (1954), escritor italiano.
a Ignazio Abate (1986), futbolista italiano.
a Mulugeta Abate, cantautor y arreglista etíope.